Название оропом может обозначать:

 Оропом — африканский народ
 Оропом — язык народа оропом